Кастельветро () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Кастельветро-ди-Модена — коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Модена.
 Кастельветро-Пьячентино — коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Пьяченца.